

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4 
 Pełczyska – osada leśna w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Łęczyca
 Pełczyska – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice 
 Pełczyska – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Ozorków
 Pełczyska – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Złota